Гауа:

 Гауа — остров в островной группе Банкс (архипелаг Новые Гебриды) в Тихом океане.
 Гауа — стратовулкан на одноименном острове, относящегося к островам Банкс в архипелаге Новые Гебриды, Вануату.
 Гауа — город и городская коммуна в Буркина-Фасо.